Herbrich ist der Familienname folgender Personen: 

 Anne Herbrich (* 1971), deutsche Basketballspielerin 
 Johannes Herbrich († 1607), deutscher Prämonstratenserabt
 Karl-Heinz Herbrich (* 1937), Oberst des Ministeriums für Staatssicherheit
 Oliver Herbrich (* 1961), deutscher Filmemacher
 Ralf Herbrich (* 1974), deutscher Informatiker